Hubbs kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Leavitt Hubbs
 Clark Hubbs

Robotskapade auktorsförkortningar